Kinsela est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme

Personnalité 
 John Kinsela (1950-2020), lutteur olympique australien

Personnage fictif 
 , personnage du soap britannique Hollyoaks

Voir aussi 

Homonymie de patronyme